Иони́ческий, или иони́йский () — субдиалект аттическо-ионической диалектной группы древнегреческого языка.

История 
Ионийский, или ионический, диалект распространился из материковой Греции около XI века до н. э., во время дорийского вторжения.

В конце греческих Тёмных веков, в V веке до н. э., сформировалась область Иония в центральной части западного побережья Малой Азии, с островами Хиос и Самос. Также на ионийском диалекте говорили на островах центральной части Эгейского моря и на большом острове Эвбея к северу от Афин. Вскоре вследствие ионийской колонизации диалект распространился по северной части Эгейского моря, в прибрежные колонии Чёрного моря и западной части Средиземноморья.

Исторически ионийский диалект разделяют обычно на два периода — древнеионийский и новоионийский. Границей между ними между ними приблизительно считается 600 г. до н. э.

В. Г. Борухович отмечал, что во время глубоких общественных перемен в Элладе на рубеже VII—VI вв. до н. э., которые с особой силой проявились в Ионии, ионийские города вырываются далеко вперед по сравнению с государствами материка. Так, в частности, отмечает Борухович, языком ранней греческой прозы становится ионийский диалект в его литературной стилизованной форме.

Авторы, писавшие на ионийских диалектах 
Труды Гомера и Гесиода написаны на литературном диалекте, называемом  или эпический греческий, основанном в основном на древнеионийском диалекте с некоторыми заимствованиями из соседнего эолийского диалекта. Поэт Архилох писал на позднем древнеионийском.

Больше всего из новоионийских авторов известны Анакреонт, Феогнид Мегарский, Геродот, Гиппократ, в римское время Аретей из Каппадокии, Арриан и Лукиан Самосатский.

Ионийский диалект приобрел авторитет среди греческих ораторов благодаря его связи с трудами Гомера и Геродота и близкому родству с аттическим диалектом, на котором говорили в Афинах. Дальнейшим совершенствованием была письменная реформа в Афинах в 403 до н. э., в ходе которой старый аттический вариант алфавита был заменён ионическим, используемым в Милете. В конечном итоге этот алфавит стал стандартным греческим алфавитом, в эпоху койне его использование унифицируется. Этим же алфавитом написаны Евангелия и Деяния апостолов.

Фонология и отличия от других диалектов

Гласные 
В ионийском диалекте долгий гласный [] () перешёл в [] () почти во всех позициях, в то время как в аттическом этого не произошло в позициях после ,  и :
 ион.  (neēníēs) — атт.  (neanías) «молодой; юноша».
В ионийском диалекте краткие гласные  и  часто переходили в дифтонги вследствие компенсаторного удлинения при выпадении протогреческого * () в сочетании [краткий гласный-сонант-]. В аттическом диалекте гласные остались краткими, в дорийском перешли в простые долгие , .
 Ион.  (koúrē) — атт.  (kórē) — дор.  (kṓrā) < протогреч. * (kórwā) «девушка; невеста»;
 ион.  (oúros) — атт.  (óros) < протогреч. * (órwos) «гора»;
 ион.  (xéinos) — атт.  (xénos) — эол.  (xénnos) < протогреч. * (xénwos) «чужой; чужеземный».
Считалось, что из всех греческих диалектов ионический обладает «нежнейшими» долгими гласными и потому особенно подходит для сольного пения, в то время как строгому, «широкозвучному» дорическому отдавалось предпочтение в хоровом пении.

Иногда в ионийском диалекте исчезает начальное придыхание (это явление называют «псилосис»), в позднем ионийском его нет вообще:
 гомер.  (ēélios) — атт.  (hēlios) — дор.  (āélios) и  (hālios) < протогреч. * (hāwéli-os) «солнце»;
 ион.  (íkkos) — атт.  (híppos) «конь».
Стяжение в ионийском диалекте происходит реже, чем в аттическом:
 ион.  (génea) — атт.  (génē) «семья».

Согласные 
Во многих случаях в ионийском диалекте протогреческий лабиовелярный звук // (ϙ) перешёл перед заднерядными гласными в // (), в то время как в аттическом произошёл переход в // ():
 ион.  (ókōs) — атт.  (hópōs) < протогреч. *ϙ (ókʷō) «как; словно».
Аналогичные различия имеются и в других ветвях индоевропейской языковой семьи — в италийской и кельтской, где числятся учёными среди важнейших изоглосс, разделяющих подсемьи в рамках языковых семей.

Ионическое написание  (иногда -ͳ-, см. Сампи) соответствует позднему классическому аттическому :
 гомер.  (téssares), ион.  (tésseres), эпич.-эол.  — атт.  (téttares), дор.  и  < протогреч. *ϙ (kʷetwre) «четыре»,
 однако эфесское ͳϙ при ион.  и атт.  «со́рок»;
 ион.  (tássō) — атт.  (táttō) < протогреч. *ϳ (tagjō) «ставлю, кладу» (ср. аорист , прил. ).

Грамматика 
В ионическом диалекте был весьма аналитический порядок слов, пожалуй, самый аналитический в древнегреческих диалектах. Кроме того, ионические существительные и глаголы не имеют форм двойственного числа.

См. также 
 Исихий Александрийский
 Ионийцы
 Ионический ордер

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Дополнительная литература 
 
 

Иония
Диалекты древнегреческого языка